Waikawa bezeichnet in Neuseeland
Siedlungen
 Waikawa (Southland)
 Waikawa (Marlborough)
 Waikawa Beach, Ferienhüttensiedlung im Norden von Ōtaki in der Region Wellington

Waikawa bezeichnet weiterhin
 Waikawa River, Fluss in Southland
 Namensbestandteil des Maori-Namens für die Insel Portland Island (Neuseeland)